UHB steht für:
 Urskog–Hølandsbanen, norwegische Schmalspur-Bahn

Uhb steht für:
 Unhexbium, derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 162, siehe Erweitertes Periodensystem

Abkürzung